Слід, у первісному значенні, є наслідком події, що залишився після неї, наприклад, слід ноги на піску або літака в небі. Метафорично кажуть про «слід в історії» тощо.

 Сліди людини
 Сліди тварини

Телесеріали 
 Слід (Росія) — російський кримінальний телесеріал, що розповідає про співробітників вигаданої спецслужби — Федеральної експертної служби (ФЕС), створеної в Москві в складі МВС Росії для боротьби зі злочинністю.
 Слід (Україна) — українська адаптація відомого формату компанії TeleAlliance Israel.
 Слід (Польща) — польська адаптація формату американського серіального формату The good wife.
 Слід перевертня — українсько-російський детективний серіал режисера Володимира Попкова, знятий за мотивами роману Олега Приходько «Перевертень».
 Часовий слід — американо-австралійський фантастичний телесеріал.

Фільми 
 Слід звіра — кримінальний фільм-драма 2017 року, поставлений польською режисеркою Агнешкою Голланд за романом «Веди свій плуг понад кістками мертвих» (2009) польської письменниці Ольги Токарчук.

Інше 
 Екологічний слід — стандартизований показник, що відображає попит людської популяції на природний капітал, який може навіть перевищувати екологічну спроможність планети до регенерації цього капіталу.
 Слід матриці — операція лінійної алгебри.
 Слід (теорія полів).

Див. також 
 Сліди